Одиночный турнир среди мужчин на Открытом чемпионате Австралии по теннису разыгрывается с 1905 года. До начала «Открытой эры» современного тенниса мужчины выявляли лучшего в рамках чемпионата Австралии, а до 1927 года — в рамках чемпионата Австралазии.

Время от времени происходившие изменения в сроках проведения турнира сказывались и на мужском одиночном соревновании: в 1916-18 и 1941-45 годах приз не проводился из-за Мировых войн, в 1977 году было сыграно сразу два чемпионата (в январе и декабре), а в 1986 году — ни одного (приз 1985 года прошёл в декабре, а 1987 — в январе).

Список финалов

Открытая эра

Чемпионат Австралии

Чемпионат Австралазии

Примечания

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира 

Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису
Международные турниры
Списки:Спорт в Австралии